Polaków Portret Własny – program telewizyjny emitowany niegdyś w TVP2
 Polaków portret własny – wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie w 1979 roku.